«Канкан в Английском парке» — художественный фильм 
Валерьяна Пидпалого по мотивам романа Ростислава Самбука «Горький дым».

Сюжет 
Молодой украинский поэт и разведчик приезжает по туристической путевке в Мюнхен. Внешне поддавшись на уговоры своего брата, владельца нескольких ресторанов, он становится «невозвращенцем», поступает на службу в радиоцентр «Свобода», здание которого находится на территории Английского парка Мюнхена, и теперь имеет прекрасную возможность работать на КГБ под начальством офицеров ЦРУ…

Критика 
Фильм собрал 18 млн 300 тыс. зрителей.

Лента позиционировалась как разоблачающая подрывную деятельность радиостанции «Свобода», и как фильм об обострившемся идеологическом противоборстве.

Как отметил Ф. Раззаков, фильм, как и другие фильмы гражданско-патриотической направленности, в перестроечное время — через два года после его выхода, подвергся критике со стороны либералов: так, в статье по итогу V съезда Союза кинематографистов в 1986 году журнал «Искусство кино» печатал:  Причину такой резкой критики Ф. Раззаков видит в том, что в фильме фигурирует радиостанция «Свобода» —

В ролях

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Валерьян Пидпалый
 Сценаристы: Валерьян Пидпалый, Ростислав Самбук
 Оператор: Вадим Верещак
 Композитор: Вячеслав Назаров
 Художник: Анатолий Добролежа
 Каскадёр: Виктор Андриенко

Фестивали и награды 
 1985 — 18 Всесоюзный кинофестиваль (Минск) в программе художественных фильмов:  — Диплом жюри за разработку политической темы фильму «Канкан в Английском парке».

Литература 
 Сергей Землянухин, Мирослава Сегида. Домашняя синематека. Отечественное кино 1918—1996. — М.: Дубль-Д, 1996. — 520 с. — ISBN 5-900902-05-6

Примечания

Ссылки 
  // Энциклопедия кино
 На сайте Рускино

Фильмы СССР 1984 года
Приключенческие фильмы СССР
Фильмы о шпионах
Фильмы об иммигрантах
Фильмы киностудии имени А. Довженко